Каменники — название населённых пунктов:

Россия 
 Каменники — село в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Каменники — посёлок в Рыбинском районе Ярославской области.